Reunião
 Cimeira — evento diplomático, também conhecido como reunião de cúpula
 Assembleia de condomínio — também conhecida como reunião de condomínio
 Assembleia
 Reunião (departamento) — departamento insular francês de ultramar no Oceano Índico
 Reunion (álbum) — duplo ao vivo de Black Sabbath
 Reunion (livro) — terceiro livro da série A Mediadora, escrito por Meg Cabot sob o pseudônimo de Jenny Carroll
 Reunion (série) — produzida pela FOX
 Reunion (canção de ClariS) — de 2013
 Reunion in Vienna — filme estadunidense de 1933 intitulado em Portugal como Reunião

Desambiguação